Les Tetanurae, ou tétanurés, ou tétanoures (ce qui, en grec, signifie « queues raides ») constituent un clade qui inclut la majorité des dinosaures théropodes (y compris les oiseaux). Ils sont apparus au Jurassique inférieur ou moyen.

Les Tetanurae ont été nommés en 1986 par Jacques Gauthier sur des bases cladistiques pour créer un grand groupe de dinosaures théropodes. C'était la première application sérieuse de la cladistique aux vertébrés fossiles.

Les Tetanurae sont définis comme tous les théropodes plus étroitement liés aux oiseaux modernes qu'à Ceratosaurus (Padian, 1999). Gauthier considérait qu'il regroupait les Carnosauria et les Coelurosauria, bien que beaucoup de fossiles qu'il considérait comme des carnosaures ont été considérés comme des coelurosauriens ou des tétanurés primitifs par les chercheurs qui ont suivi. Paul Sereno (1999) a nommé Neotetanurae le nœud regroupant Carnosauria (son Allosauroidea) et Coelurosauria, à l'exclusion des Megalosauroidea, des tétanurés primitifs. Padian (1999) a donné une définition synonyme de celle de Gregory Paul (1988), les Avetheropoda, mais cette définition a été publiée un peu plus tard.

On ne connait pas clairement les origines des Tetanurae. Le genre (biologie) Cryolophosaurus a été considéré comme le premier membre du groupe (bien que cette identification ait été contestée et que Cryolophosaurus semble maintenant être plus proche des Dilophosauridae). Même si Cryolophosaurus était un tétanuré, cela ne laisse pas de fossiles de vrais tétanurés au Trias, alors que le groupe avait ses origines fondées sur la présence de coelophysoidés (si l'ancienne définition des Ceratosauria est utilisée). Cela donne plus de validité à l'hypothèse plus récente de que tétanurés et cératosaures partagent un ancêtre commun et forment ensemble un clade de théropodes avancés.

Grands prédateurs, spinosauridés et allosauridés ont prospéré au cours du Jurassique et du Crétacé inférieur, en particulier au Gondwana, mais semblent avoir disparu avant la fin du Crétacé, probablement par suite de la concurrence des abélisauridés et des tyrannosauridés. Les divers coelurosaures ont existé jusqu'à la fin de l'ère mésozoïque, lorsque tous sauf le clade couronne des oiseaux se sont éteints. Les oiseaux modernes sont les seuls représentants actuels du clade des Tetanurae.

Liste des taxons subordonnés 
 † Cruxicheiros
 † Gasosaurus
 † Kaijiangosaurus
 † Kayentavenator
 † Shidaisaurus
 † Szechuanosaurus
 † Xuanhanosaurus
 † Megalosauroidea (= † Spinosauroidea)
 Avetheropoda (= Neotetanurae)
 † Allosauroidea
 Coelurosauria

Phylogénie 
Cladogramme des Tetanurae réalisé par Lindsay Zanno et Peter Makovicky en 2013 :

Annexes

Articles connexes 
 Voir Liste de dinosaures

Bibliographie

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références 

Théropode (nom scientifique)